Senica může být:

 Senica – slovenské město
 okres Senica – slovenský okres
 Senica (Banská Bystrica) – část slovenského města Banská Bystrica

Související články 
 Senice (rozcestník)